Mwense steht für:

 Mwense (Distrikt), Distrikt in der Provinz Luapula, Sambia
 Mwense (Sambia), Ort in der Provinz Luapula, Sambia